Дмитрий Сорокин:
 Сорокин, Дмитрий Андреевич (род. 1992) — российский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке. Чемпион России 2015 года в помещении. Мастер спорта России.
 Сорокин, Дмитрий Александрович (род. 2007) — российский блогер, певец, аниматор и художник абхазо-украинского происхождения.
 Сорокин, Дмитрий Евгеньевич (1946—2021) — советский и российский учёный-экономист, специалист в области политико-экономических проблем современного российского общества, член-корреспондент РАН (2008).
 Сорокин, Дмитрий Тимофеевич (1921—1970) — полный кавалер ордена Славы.